Le mot « ruz » désigne principalement 
 une variante du nom Ruiz en espagnol, 
 la couleur rouge en breton, 
 ou l'évidement d'un flanc d'une montagne.

Toponyme 

 Région Val-de-Ruz, région du canton de Neuchâtel en Suisse
 District du Val-de-Ruz, ancien district suisse qui occupait le même territoire que la région homonyme
 Roc'h Ruz (roc rouge), point culminant de la Bretagne avec 385 m d'altitude

Patronyme 

 Alberto Ruz Lhuillier (1906-1979), archéologue mexicain
 :es:Carlos Alfredo Ruiz Moisa (1959-), alias Ruz, caricaturiste salvadorien
 Fidel Castro (1926-), Fidel Alejandro Castro Ruz, dirigeant de Cuba de 1976 à 2008
 Raúl Castro Ruz (1931-), dirigeant de Cuba depuis 2008, frère de Fidel et Ramón Castro
 Ramón Castro Ruz (1924-), frère aîné de Fidel et Raúl Castro

Autres 

 Ar Bonedou Ruz, révolte des bonnets rouges en Bretagne
 Bleizi Ruz (Loups Rouges), un groupe de fest-noz
 Bran Ruz, bande dessinée d'inspiration celtique
 Mallozh Ruz, bière ambrée
 Phare de Ploumanac'h, officiellement phare de Mean Ruz
 :en:Ruz, film de 2009 réalisé par Gopalen Parthiben Chellapermal
 , groupe serbe de pop-rock

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme